Galileo Galilei (1564-1642), Italiaans natuurfilosoof, astronoom en wiskundige
 Galileo (computersysteem), computerreserveringssysteem
 Galileo (navigatiesysteem), Europees navigatiesysteem
 Galileo (ruimtesonde), ruimtesonde
 Galileo (EO), wetenschapsprogramma van de Evangelische Omroep
 Galileo (RTL 5), populair-wetenschappelijk programma van RTL 5
 Galileo (1968), een film van Liliana Cavani
 Galileo (1975), een film van Joseph Losey
 Galileo (exoplaneet), een planeet van de ster 55 Cancri